Erhardstraße steht für:

 Erhardstraße (Bad Kissingen), Straße in Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Erhardstraße (Gemeinde Breitenau), Katastralgemeinde der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in Steiermark.

 siehe auch Erhardtstraße, Straße in München.